Чешиново-Облешево (община) — адміністративна община в Македонії.
 Чешиново-Облешево — село в Македонії.